Семафо́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Семафорна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Семафорна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Семафорна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Семафорна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Семафорна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Семафорна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці